Le championnat des Pays-Bas de football féminin 2017-2018 est la onzième saison du championnat des Pays-Bas de football féminin avec neuf équipes, auparavant le championnat se disputait avec huit équipes, l'Excelsior Barendrecht est venu compléter le championnat cette saison.

Le champion sortant est l'Ajax Amsterdam.

Format 
Les neuf équipes se rencontrent en match aller retour pour un total de 16 matchs chacun. Après la 16e journée le championnat est scindé en deux, les cinq premiers jouent pour le titre en match aller retour, le champion est qualifié pour la Ligue des champions féminine de l'UEFA

Saison régulière 
Le VV Alkmaar est le nouveau nom du SC Telstar VVNH.

Classement 

|}

Résultats

Play-Offs de placement 
Les quatre derniers de la saison régulière se retrouvent dans une mini-compétition, les points acquis sont divisés par deux (arrondi).

Classement 

|}

Résultats

Play-offs pour le titre 
Les cinq premiers de la saison régulière se retrouvent dans un mini-championnat, les points acquis sont divisés par deux (arrondi).

Classement 

|}

Résultats

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Championnat des Pays-Bas féminin de football
Football aux Pays-Bas en 2017
Football aux Pays-Bas en 2018
Pays-bas F1
Saison sportive 2017-2018 aux Pays-Bas